Kristiansund BK é um clube de futebol da Noruega fundado em 2003. Sua sede fica em Kristiansund.

Elenco Atual 
Atualizado em 07 de julho de 2020.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2003
Clubes de futebol da Noruega